De Oberliga Berlin 1986/87 was het dertiende seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Hertha BSC werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de derde werd.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1986/87
Oberliga Berlin